La Cage de verre est le titre de plusieurs œuvres :
 La Cage de verre, roman de Georges Simenon ;
 La Cage de verre, film de Jean-Louis Levi-Alvarès et Philippe Arthuys sorti en 1965.